Ко́рпус (от  «тело, туловище; единое целое»):

Общие понятия 
 Корпус — туловище человека или животного, тело без головы и конечностей.
 Корпус — несущая оболочка чего-либо:
 Корпус корабля.
 Корпус бронированной машины с V-образным днищем.
 Корпус — отдельное строение среди нескольких подобных или обособленная большая часть здания, например:
 14-й корпус Кремля — административный корпус, располагавшийся между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля.
 Ковнировский корпус — памятник архитектуры на территории Киево-Печерской лавры.
 Корпус Бенуа — здание в Санкт-Петербурге на углу набережной канала Грибоедова и Инженерной улицы, западный корпус Михайловского дворца.
 Красный корпус Киевского национального университета — главный и самый старый корпус университета.
 Первый учебный корпус МГУ — первое учебное здание многофункционального профиля, построенное на новой территории МГУ.
 Силосный корпус — постройка, часть элеватора.
 Циркульный корпус — первое каменное здание в Одессе, здание городской клинической инфекционной больницы.

 Корпус текстов — полное собрание, цельный свод каких-либо текстов; предмет изучения корпусной лингвистики.
 Герметический корпус — совокупность трактатов на греческом языке, приписываемых Гермесу Трисмегисту.
 Национальный корпус русского языка — общедоступный для поиска лингвистический корпус русских текстов.

 Корпус — типографский шрифт, кегль которого равен 10 пунктам.

Организации и объединения

Военные 
 Корпус — крупное войсковое соединение, состоящее из других соединений (дивизий, бригад), а также частей и подразделений различных родов войск.
 Армейский корпус — оперативно-тактическое соединение в сухопутных войсках вооружённых сил различных государств, основу которого составляют стрелковые (моторизованные стрелковые, пехотные, моторизованные пехотные) соединения (дивизия, бригада), а также входят части и подразделения других войск.
 Стрелковый корпус — высшее общевойсковое тактическое соединение стрелковых войск в Российской империи и в СССР до 1946 года, синонимом армейского корпуса.
 Кавалерийский корпус — оперативное (высшее тактическое) соединение стратегической кавалерии.
 Воздушно-десантный корпус — войсковое соединение воздушно-десантных войск авиации РККА в вооружённых силах СССР перед и во время Великой Отечественной войны, предназначенное для решения тактических и некоторых оперативных задач.
 Механизированный корпус — основное оперативно-тактическое соединение подвижных войск Красной армии, первоначально являлся самостоятельным оперативным соединением, способным во взаимодействии с артиллерией, авиацией, пехотой прорывать оборону противника на всю глубину и стремительно развивать оперативный успех, состоял из двух танковых, одной моторизованной дивизии и других подразделений и частей обеспечения.
 Танковый корпус — оперативно-тактическое соединение в сухопутных войсках вооружённых сил различных государств, основу которого составляют танковые (бронетанковые) соединения (дивизия, бригада).
 Авиационный корпус — авиационное формирование, оперативно-тактическое соединение ВВС, предназначенное для решения оперативных (оперативно-тактических) задач самостоятельно и в составе авиационного объединения во взаимодействии с войсками (силами) и средствами других видов вооружённых сил (родов войск (сил)) в операциях сухопутных войск и военно-морских сил.
 Артиллерийский корпус прорыва — соединение артиллерии РККА в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны, входили в состав артиллерии резерва Верховного Главнокомандования.
 Ракетный корпус — оперативно-тактическое соединение ракетных войск стратегического назначения в Вооружённых силах СССР, предназначенное для выполнения боевых задач в ядерной войне на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях, основу которого составляют ракетные дивизии (бригады), а также входят части и подразделения специальных войск и тыла.
 Корпус ПВО — оперативно-тактическое объединение (в прошлом — высшее тактическое соединение) Войск ПВО СССР, предназначенное для защитs от ударов с воздуха важных административных, промышленно-экономических цент¬ров и регионов страны, группировок войск (сил) и военных объектов в установленных границах ответственности.
 Отдельный корпус контроля космического пространства — оперативно-тактическое объединение Войск ПВО СССР, предназначенное для противокосмической обороны и контроля космического пространства, а также для обеспечения боевых действий соединений и частей противоракетной обороны, космических и авиационно-космических сил, в состав корпуса входят соединения и части контроля космического пространства, соединения и части противокосмической обороны, а также части и подразделения управления связи, передачи данных и обеспечения.
 Железнодорожный корпус — соединение железнодорожных войск СССР, предназначенное для строительства, восстановления и ремонта железных дорог, а также осуществления перевозок войск и военных грузов.
 Дорожно-строительный корпус — соединение дорожных войск ВС СССР, предназначенное для восстановления дорог и мостов, разрушенных во время войны и строительство новых дорог и мостов в восточной части страны.
  — часть вооружённых сил государства (коалиции государств), переброшенная обычно морским или воздушным транспортом на территорию другой страны с целью захвата важных районов (объектов), содействия союзным войскам или осуществления иных военно-политических задач, также применяются равнозначные синонимы ''экспедиционная армия, экспедиционные силы и экспедиционные войска.

 Корпус — название ряда военно-учебных заведений в некоторых государствах:
 Кадетский корпус — военно-учебное заведение для подготовки молодёжи к военной карьере.
 Пажеский корпус — самое элитное учебное заведение Российской империи, как военно-учебное заведение существовал с 1802 года.
 Корпус — название вида вооружённых сил, рода войск или службы вооружённых силах некоторых государств:
 Корпус морской пехоты США.
 Транспортный корпус США.
 Корпус военных топографов в Российской империи.
 Фельдъегерский корпус в Российской империи.
 Корпуса Морского ведомства — подразделения во флоте Российской империи, к которым причислялись военно-морские технические специалисты, не состоящие на флотской строевой службе.
 Отдельный корпус жандармов.
 Отдельный корпус пограничной стражи.

Гражданские 
 Корпус — название военизированных организаций в составе гражданских ведомств Российской империи:
 Корпус инженеров путей сообщения.
 Корпус горных инженеров.
 Корпус лесничих.
 Корпус межевых инженеров.

 Корпус — совокупность лиц какой-нибудь специальности, какого-либо одного официального положения:
 Дипломатический корпус.
 Законодательный корпус.

 Корпус — часть названия различных организаций, подчёркивающая объединяющую идею этой организации (учреждения):
 Глобально-молодёжный корпус мира — благотворительная организация, дочерняя подразделение Фонда Глобального фестиваля мира.
 Гражданский корпус охраны окружающей среды — программа государственного трудоустройства безработных в рамках «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта.
 Корпус мира — независимое Федеральное агентство правительства США.
 Студенческий корпус, Студенческая корпорация — академическая организация, членство в которой длится, как правило, в течение всей жизни.

Вымышленные 
Корпус — ряд вымышленных организаций в комиксах вселенной DC Comics:
 Корпус Белых Фонарей,
 Корпус Голубых Фонарей,
 Корпус Зелёных Фонарей,
 Корпус Красных Фонарей
 Корпус Чёрных Фонарей
 Корпус Синестро.

См. также 
 Corpus
 Фрайкор